Formacja petrograficzna - zespół skał magmowych wykrystalizowanych z magmy pochodzącej ze wspólnego źródła. Są to też skały przekształcone pod wpływem oddziaływania magmy i produkty asymilacji magmowej.

Zobacz też: petrografia

Skały